Germantown es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Germantown (pueblo).
  Germantown (aldea).